

Вулиця Космонавта Пацаєва:
 Вулиця Космонавта Пацаєва — вулиця в місті Горлівка.
Вулиця Космонавта Пацаєва — вулиця в місті Севастополь.
Вулиця Пацаєва:
 Вулиця Пацаєва — вулиця в місті Краматорськ.
 Вулиця Пацаєва — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Пацаєва — вулиця в місті Новомиргород.
 Вулиця Пацаєва — вулиця в місті Шепетівка.

 Вулиця Пацаєва — колишня назва вулиці Світличного в місті Костопіль.
 Вулиця Пацаєва — колишня назва вулиці Івана Сльоти у місті Коростень.
Вулиця Пацаєва — колишня назва вулиці Петра Дорошенка в місті Черкаси.

Вулиця Пацаєва — вулиця в місті Актобе.
Вулиця Пацаєва — вулиця в місті Алга.
Вулиця Пацаєва — вулиця в місті Сатпаєв.
Вулиця Пацаєва — вулиця в місті Тараз.
Вулиця Пацаєва — вулиця в місті Хромтау.

Вулиці, названі на честь людей